Pionerskaja (metrostation Moskou), een metrostation in Moskou
Pionerskaja (metrostation Sint-Petersburg), een metrostation in Sint-Petersburg